Кубок Туреччини з футболу 2012–2013 — 51-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул вшосте здобув Фенербахче.

Календар

Третій раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2012

 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 листопада 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 листопада 2012
 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 листопада 2012

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 листопада 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 листопада 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 листопада 2012
 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 грудня 2012
 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 грудня 2012

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 грудня 2012

 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 грудня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 грудня 2012

|}

Груповий раунд

Група А 

 

Результати

Група В 

 

Результати

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 квітня/8 травня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Туреччини на soccerway 

2012—2013 
Туреччина
Туреччина
2012 у турецькому спорті
2013 у турецькому спорті